Il termine Tusk, che in lingua inglese significa zanne, può riferirsi a:

Cinema
Tusk – film del 1980 diretto da Alejandro Jodorowsky
Tusk – film del 2014 diretto da Kevin Smith

Moda 
 Tusk – tipo di gioiello per piercing

Musica
Tusk – album del 1979 dei Fleetwood Mac
Tusk – album del 1997 dei The Dead C
Tusk – album del 2002 dei Camper Van Beethoven

Persone
Donald Tusk – politico polacco